Remersonia är ett släkte av svampar. Remersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Remersonia